

Берн — місто, штат Канзас
 Берн — місто, штат Вісконсин
 Берн Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсільванія

 Берн — місто, штат Індіана
 Берн — місто, штат Нью-Йорк

Берн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма

Берн (, , ) — столиця Швейцарії
 Берн — двомовний кантон на заході центральної частини Швейцарії.

Див. також 
 Берн — німецьке прізвище.
 «Берн» — хокейний клуб з м. Берн.